Провалье — топоним:

 Провалье — село, относится к Свердловскому району Луганской области Украины.
 Нижнее Провалье — река в Ростовской области России и Луганской области Украины.
 Верхнее Провалье — река в Луганской области Украины, правый приток реки Большой Каменки (приток Северского Донца, бассейн Дона).